Ars nova peut désigner :

 Ars nova, une période dans la musique occidentale du  ;
 Ars Nova, un groupe japonais de rock progressif ;
 Ars Nova, un groupe américain de rock psychédélique ;
 Ars nova, un ensemble instrumental français dont le répertoire est consacré à la musique contemporaine.

Voir aussi